Тлапа-де-Комонфорт () — город в муниципалитете Тлапа-де-Комонфорт Мексики, входит в штат Герреро. Население 37 975 человек.

История 
Город основан в 1467 году .

Ссылки 
 Официальная страница
 [tlapa.miarroba.com/ La Montaña y alrededores]
 Tlapa de Comonfort
 Tlapa de Comonfort

Города Герреро